Сэр Джеймс Эрик Драммонд, позднее 16-й граф Перт (, ; ,  — , ) — член палаты представителей от Шотландии (1941—1951), британский  и первый Генеральный секретарь Лиги Наций.

Единокровный брат Уильяма Драммонда, 15-го графа Перта, Эрик Драммонд родился в Северном Йоркшире, Англия. Он получил образование в Итоне и начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел в 1900 году. В 1906 году стал личным секретарём лорда Эдмонда Фицмориса, заместителя государственного секретаря Министерства иностранных дел.

Драммонд служил в Лиге Наций Генеральным секретарём с 1920 по 1933 год, когда его назначили послом Великобритании в Италии. В 1937 году после смерти своего сводного брата Эрик унаследовал титул графа Перта и вошёл в палату лордов. В 1939 году Драммонд вернулся в Англию и во время Второй мировой войны служил в качестве советника в Министерстве информации. С 1946 года и вплоть до своей смерти занимал пост заместителя руководителя Либеральной партии в Палате лордов.

Примечания

См. также 
 Лига Наций
 Министерство иностранных дел Великобритании
 Либеральная партия Великобритании

Члены Либеральной партии Великобритании
16
Послы Великобритании в Италии
Генеральные секретари Лиги Наций